Квалификациите за Шампионска лига 2013/14 ще определят 10 от 32-та отбра, които ще участват в груповата фаза.

Дати на кръгове и тегления 
Всички тегления се осъществяват в Нион, Швейцария.

Формат 
Всеки кръг има два мача, като всеки отбор играе един мач у дома. Отборът с по-голям общ резултат след двата мача продължава в следващия кръг. В случай, че двата отбоера са с равен брой голове се прилага правилото за голове на чужд терен, тоест отборът с повече голове като гост продължава. Ако головете на чужд терен са равни се играе 30 минути продължения, разделени на две полувремена по 15 минути. Правилото за голове на чужд терен отново се прилага след края на продълженията, тоест ако има голове, отбелязани по време на продълженията и общият резултат е все още равен, гостуващията отбор се класира поради повече голове на чужд терен. Ако не се отбележат голове след продълженията се играят дузпи.

Отбори 
Има два потока, в които са разпределени отборите:
 Шампионски поток, който включва всички вътрешни шампиони, които не се класират автоматично за груповата фаза.
 Нешампионски поток, който включва всички невътрешни шампиони, които не се класират автоматично за груповата фаза.

Отдолу са 54 отбора (39 в шампионския поток, 15 в нешампионския поток), които участваха в квалификациите, групирани по кръгове. Десетте победителя от плейофите (5 в шампионския поток, 5 в нешампионския поток) се класират за груповата фаза, за да се присъединят към 22 класирани автоматично. Загубилите в третия квалификационен кръг и в плейофите се класират за плейофите на Лига Европа и груповата фаза съответно.

Първи квалификационен кръг

Поставяне 
Четири отбора участват в първия квалификационен кръг. Тегленето бе на 24 юни 2013.

Мачове 
Първите мачове се играха на 2 юли, а вторите на 9 юли 2013.

|}

Първи кръг

Втори кръг 

ЕБ Стреймур печели с общ резултат 7 – 3

Ширак печели с общ резултат 3 – 1

Втори квалификационен кръг

Поставяне 
Тридесет и четири отбора участват във втория квалификационен кръг: 32 започват от този кръг и два преминали първия квалификационен кръг. Тегленето бе на 24 юни 2013.

† Победители от предишния кръг, чиито идентичност не е била известна по време на тегленето. Отборите в курсив текст са победили отбор с по-висок коефициент от техния и следователно участват в тегленето за втория квалификационен кръг с коефициента на отбора, който са победили.

Мачове 

|}
 Бележки
† Редът на мачовете е разменен след тегленето.

Първи срещи

Втори кръг 

Шахтьор Караганда печели с общ резултат 2 – 0

Елфсбори печели с общ резултат 11 – 1

Шериф Тираспол печели с общ резултат 6 – 1

Нъме Калю печели с общ резултат 2 – 1

Молде печели с общ резултат 3 – 0

Скъндербеу Корча печели с общ резултат 1 – 0

Динамо Тбилиси печели с общ резултат 9 – 2

Макаби Тел Авив печели с общ резултат 4 – 1

Стяуа Букурещ печели с общ резултат 5 – 1

Селтик печели с общ резултат 5 – 0

Динамо Загреб печели с общ резултат 6 – 0

Виктория Пилзен печели с общ резултат 6 – 4

ФХ печели с общ резултат 3 – 1

Лудогорец Разград печели с общ резултат 4 – 2

Марибор печели с общ резултат 2 – 0

Легия Варшава печели с общ резултат 4 – 1

Общ резултат 1 – 1. Партизан продължава заради повече голове на чужд терен.

Трети квалфикационен кръг

Поставяне 
Тридесет отбора участват в третия квалификационен кръг:
 Шампионски поток: три отбора започват от този кръг и 17 продължават от предишният.
 Нешампионски поток: десет отбора започват от този кръг.

Тегленето бе на 19 юли 2013.

 Бележки
† Победители от предишния кръг, чиито идентичност не е била известна по време на тегленето. Отборите в курсив текст са победили отбор с по-висок коефициент от техния и следователно участват в тегленето за втория квалификационен кръг с коефициента на отбора, който са победили.

Мачове 
Първите кръгове се играха на 30 и 31 юли, а вторите на 6 и 7 август 2013.

|-
!colspan=6|Шампионски поток

|-
!colspan=6|Нешампионски поток

|}

Първи кръг

Втори кръг 

Базел печели с общ резултат 4 – 3

Стяуа Букурещ печели с общ резултат 3 – 1

Общ резултат 1 – 1. Марибор продължава заради повече голове на чужд терен.

Шахтьор Караганда печели с общ резултат 5 – 3

Лудогорец Разград печели с общ резултат 3 – 1

Фенербахче печели с общ резултат 4 – 2

Лион печели с общ резултат 2 – 0

Аустрия Виена печели с общ резултат 1 – 0

Зенит печели с общ резултат 6 – 0

Динамо Загреб печели с общ резултат 4 – 0

Металист Харков печели с общ резултат 3 – 1

Селтик печели с общ резултат 1 – 0

Виктория Пилзен печели с общ резултат 10 – 2

Общ резултат 1 – 1. Легия Варшава продължава заради повече голове на чужд терен

ПСВ Айндховен печели с общ резултат 5 – 0

Плейофи

Поставяне 
Двадесет отбора участват в плейофите:
 Шампионски поток: десетте победители от трети квалификационен кръг.
 Нешампионски поток: пет отбора започват от този кръг и пет продължават от трети квалификационен кръг.

Тегленето бе на 9 август 2013.

Мачове 
Първият кръг ще се играе на 20 и 21 август, а вторият на 27 и 28 август 2013.

|-
!colspan=6|Шампионски поток

|-
!colspan=6|Нешампионски поток

|}
 Бележки
1 На 14 август 2013 Металист Харков бе дисквалифициран от клубните състезания на УЕФА за сезон 2013/14 поради участие в уредени мачове. УЕФА реши да даде мястото на Металист Харков в плейофите на Шампионската лига на ПАОК, които бяха елиминирани от тях в третия квалификационен кръг. Металист Харков има право да обжалва решението в арбитражния съд, което може временно да ги върне докато не се вземе решение.
2 Участието на Фенербахче в състезанието е под въпрос, поради съмнения в участие в уговорени мачове.

Първи кръг

Статистика 
След края на всички мачове от 24 юли 2013 са вкарани общо 104 гола в 38 мача в квалификациите, средно по 2.74 гола на мач.

Бележка: Играчите и отборите с удебелен шрифт са все още активни.

Голмайстори

Асистенции

Източници

Външни препратки 
 УЕФА Шампионска лига (официален сайт)

Европейска шампионска лига